Lost in the Night (Mac the Knife?) – singolo dei Secret Affair del 1982, dall'album Business as Usual
 Lost in the Night – singolo dei Victory del 1992
 Lost in the Night – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley